

Arti 
 Flamengo – gruppo musicale rock progressivo ceco
 Francisco Augusto Flamengo – pittore portoghese

Geografia 
 Flamengo – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Flamengo – stazione della metropolitana di Rio de Janeiro

Sport 
 Flamengo – società polisportiva brasiliana
 Flamengo – sezione cestistica dell'omonima polisportiva brasiliana
 Flamengo – sezione di calcio femminile dell'omonima polisportiva brasiliana